Siddharthanagar (früher Bhairahawa) ist eine Stadt (Munizipalität) im mittleren Terai Nepals an der Grenze zu Indien, ca. 256 km westlich von Kathmandu. Der Fluss Tinau fließt westlich an der Stadt vorbei.

Die Stadt ist Verwaltungssitz des Rupandehi-Distrikts. Die Bezeichnung „Bhairahawa“ ist nach wie vor gebräuchlich.

Die Stadt verfügt über den zweitgrößten Flughafen Nepals ca. 3 km westlich vom Zentrum mit regelmäßigen Verbindungen nach Kathmandu und Indien. Außerdem ist Siddhartanagar ein wichtiger Grenzübergang und Endpunkt der Überlandstraße Siddhartha Rajmarg von Pokhara.
Das Stadtgebiet umfasst 36,03 km².

Einwohner 
Bei der Volkszählung 2011 hatte die Stadt Siddharthanagar 63.483 Einwohner (davon 31.673 männlich) in 12.497 Haushalten.

Klima 
Das Klima in Bhairahawa ist ein tropisches Monsunklima, der heißeste Monat ist der Juni.

Weblinks

Einzelnachweise 

Stadt in Nepal
Distrikt Rupandehi